Ива́н Яно́вский:
 Яновский, Иван Иванович (1919—2006) — штурман авиации дальнего действия, Герой Советского Союза.
 Яновский, Иван Сидорович (1920—1992) — артиллерист, полный кавалер ордена Славы. См. также 
 
 Яхновский, Иван Тимофеевич